Ио/Джанс () — крупное газовое месторождение на северо-западе Австралии, в 200 км от города . Открыто в апреле 2000 года.

Месторождение занимает площадь около 766 кв. миль. Суммарный интервал газоносности имеет мощность 396 м. Оценочное бурение проводилось на глубине более 3 тысяч метров.

Продуктивный пласт находится в юрских отложениях.

Геологические запасы газа оцениваются в 1,5 трлн м³, извлекаемые запасы природного газа — в 566 млрд м³.

Оператором месторождения является ExxonMobil (50 %), также в проекте участвует ChevronTexaco (50 %).

Ссылки 
 Крупнейшее газовое открытие у берегов Австралии
 Крупнейшее в Австралии газовое месторождение открыто у западного побережья страны
 Газовое открытие в бассейне Карнарвон
 

Газовые месторождения Австралии